Eurosong 2023 (Belgio), competizione musicale belga
 Eurosong 2023 (Irlanda), competizione musicale irlandese